Дроздиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Дроздиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Дроздиха — деревня в Дновском районе Псковской области.